Auguste Boissonnas (1863-1940), dirigeant d’entreprise suisse,
 Charles Boissonnas (1832-1912), homme politique genevois,
 Édith Boissonnas (1904-1989), poétesse suisse romande,
 Edmond-Édouard Boissonnas (1891-1924), photographe suisse,
 Edmond-Victor Boissonnas (1862-1890), chimiste et photographe genevois,
 Éric Boissonnas (1913-2005), dirigeant d'entreprises, philanthrope et mécène français,
 Frédéric Boissonnas (1858-1946), photographe suisse romand,
 Henri-Antoine Boissonnas (1833-1889), photographe genevois,
 Henri-Paul Boissonnas (1894-1966), photographe suisse,
 Jean Boissonnas (1867-1951), homme politique suisse,
 Jean Boissonnas (1870-1953), diplomate et banquier,
 Lucie Boissonnas (1839-1877), femme de lettres française,
 Paul Boissonnas (1902-1983), photographe suisse,
 Sylvina Boissonnas (1942-), productrice et réalisatrice française.